Příjmení Kováčik nese více osobností:

 František Kováčik-Podmagurský (1902–1975) – slovenský hudební skladatel
 Ján Kováčik – rozcestník
 Jozef Kováčik (* 1980) – slovenský profesionální hokejista
 Juraj Kováčik (* 1956) – slovenský politik
 Pavel Kováčik (1901–1976) – český kovář, zemědělec, voják a horník
 Pavel Kováčik (* 1955) – český politik
 Viliam Kováčik (1926–2005) – slovenský fotbalový trenér
 Pavol Kováčik (* 1962) – úředník, krátce ředitel ŘSD spadající pod Ministerstvo dopravy ČR

Podobná příjmení 
 Kováč